Veldwijk (Bronckhorst)
 Veldwijk (Woerden), buurtschap aan de oostzijde van Woerden